31-й чемпионат Узбекистана по футболу 2022 года среди клубов Про-лиги. Проводился с апреля по ноябрь 2022 года. Победитель турнира получил путёвку в Суперлигу.

Участники

Про лига

Турнирная таблица 

|}

Результаты матчей 

Первая лига чемпионата Узбекистана по футболу
Спорт в Узбекистане в 2022 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2022
Футбол в Азии в 2022 году

Про лига 2  

Финальная группа

Турнирная таблица 

|}

Группа выживания

Результаты матчей

Турнирная таблица 

|}

Результаты матчей

Бомбардиры